Ahmed Salah Hosny – calciatore egiziano
Ahmed Salah – giocatore di badminton egiziano
Ahmed Salah – maratoneta gibutiano
Ahmed Adam Salah – maratoneta sudanese
Ahmed Salah – nuotatore egiziano
Ahmed Salah – pallavolista egiziano